Nationella Kongresspartiet, Nationalist Congress Party (NCP) är ett politiskt parti i Indien, bildat av Sharad Pawar, Purno Agitok Sangma och Tariq Anwar sedan dessa tre uteslutits ur Kongresspartiet efter att ha ifrågasatt Sonia Gandhis lämplighet som partiledare.

Den 21 januari 2004 lämnade P A Sangma NCP för lansera en egen politisk front, NEPF. Detta tros stå i samband med att Sharad Pawar har närmat sig Sonia Gandhi. Sangma gjorde under en tid anspråk på att representera det ursprungliga NCP, men den indiska valkommissionen tilldelade Pawars majoritetsfraktion partiet valsymbol. Efter detta slog sig Sangma ihop med Mamta Banerjees All India Trinamool Congress och bildade Nationalist Trinamool Congress.

Partiet ingår idag i United Progressive Alliance på riksplanet. I Maharashtra samregerar man med Kongresspartiet inom ramen för Democratic Front, med NCP-ledaren Sushil Kumar Shinde som chefsminister. I Kerala ingår partiet i Left Democratic Front.

Partiet fick i valet 1999 2,3% av rösterna och 7 mandat i Lok Sabha. Man förlorade i valet 2004 0,5 procentenheter av rösterna, men vann till följd av samarbetet med Kongresspartiets United Progressive Alliance två nya mandat, och har nu totalt 9.

Partiets ungdomsförbund heter Nationalist Youth Congress och deras studentförbund heter Nationalist Student Congress.

Resultat i val till Lok Sabha

Externa länkar 
Partiets hemsida
Sharad Pawar
Sushil Kumar Shinde

Politiska partier i Indien
Nationalistiska partier
Politiska partier bildade 1999